Квалификационные турниры на Чемпионат мира по гандболу среди женщин 2011 проходили в 2010—2011 годах. На чемпионат квалифицировались 24 сборные, представляющие 5 континентов.

Формат 
В чемпионате мира смогут принять 24 команды. Из них одно место отдаётся принимающей стане, одно действующему чемпиону, по три для лучших команд Азии, Америки, Африки и Европы и одно для Океании согласно их последним первенствам перед чемпионатом. Оставшиеся девять мест отдаются тому континенту, чьи команды заняли 1-9 места на предыдущем чемпионате. Это восемь европейских команд и одна азиатская. Для европейских сборных будет проведён дополнительный турнир, а для азиатской будет выделено дополнительное место по итогам их континентального чемпионата.

Квалифицированные турниры

Распределение команд

Европейский квалификационный турнир 
Участники:

Первые матчи состоялись 4 — 5 июня, ответные 11 — 12 июня 2011 года.

Ссылки 
 Квалификационная система 

Чемпионаты мира по гандболу